Val Gronda ist der Name folgender Täler in der Schweiz:

 Val Gronda (Albula) bei Surava in der Gemeinde Albula/Alvra
 Val Gronda (Bergün) in der Gemeinde Bergün/Bravuogn
 Val Gronda (Bivio) bei Bivio in der Gemeinde Surses
 Val Gronda (Flims) in der Gemeinde Flims
 Val Gronda (Ilanz) bei Pigniu in der Gemeinde Ilanz/Glion
 Val Gronda (Laax) in der Gemeinde Laax
 Val Gronda (Lumbrein) bei Lumbrein in der Gemeinde Lumnezia
 Val Gronda (Tersnaus) bei Tersnaus in der Gemeinde Lumnezia
 Val Gronda (Vignogn) bei Vignogn in der Gemeinde Lumnezia
 Val Gronda (Mulegns) bei Mulegns in der Gemeinde Surses
 Val Gronda (Obersaxen) bei Obersaxen in der Gemeinde Obersaxen Mundaun
 Val Gronda (Salouf) bei Salouf in der Gemeinde Surses
 Val Gronda (Fimbatal), Seitental des Fimbatals in der Schweiz und Österreich
 Val Gronda (Scuol) bei Ardez in der Gemeinde Scuol
 Val Gronda (Trun) in der Gemeinde Truns
 Val Gronda (Val Müstair) in der Gemeinde Val Müstair
 Val Gronda (Val Mora), Seitental des Val Mora in der Gemeinde Val Müstair
 Val Gronda (Tersnaus) bei Martina in der Gemeinde Valsot
 Val Gronda da Cavrein in der Gemeinde Disentis/Mustér
 Val Gronda da Russein in der Gemeinde Disentis/Mustér und Sumvitg

Siehe auch:
 Piz Val Gronda